Per un avantpassat vegeu Giselbert de les Ardennes

Giselbert de Luxemburg, nascut cap a 1007, mort el 14 d'agost de 1059, va ser comte de Salm i de Longwy, després comte a Luxemburg de 1047 a 1059. Era fill de Frederic de Luxemburg, comte al Moselgau, i potser d'Ermentruda de Gleiberg.

En principi comte de Salm i de Longwy, hereta a la mort del seu germà Enric II de Luxemburg el comtat de Luxemburg, així com els càrrecs de protector de les abadies Saint-Maximin de Trèveris i Saint-Willibrod d'Echternach. Va tenir un conflicte amb l'arquebisbe de Trèveris Poppó sobre l'abadia de Saint-Maximin, que va ser arreglat per l'arbitratge del seu germà Adalberó III, bisbe de Metz.

El 1050, com la població de la ciutat de la vila de Luxemburg havia augmentat considerablement, la va ampliar i va fer construir unes noves muralles.

Matrimoni i fills 
D'una esposa desconeguda va tenir: 
 Conrad I (1040 † 1086), comte a Luxemburg
 Hermann I († 1088), comte de Salm, tronc de la casa de Salm
 Una filla, casada amb Thierry d'Amensleben
 Una filla, casada a Kunó, comte d'Oltingen
 Adalberó († 1097 a Antioquia), canonge a Metz
 Juta, casada amb Udo de Limburg

Ascendència 
</center>

Referències 
 Alfred Lefort, La Maison souveraine de Luxembourg, Reims, Imprimerie Lucien Monge, 1902 

Casa de les Ardenes
Comtes de Luxemburg
Comtes del Sacre Imperi